

Patronyme 
  (1942-2014), mathématicien allemand
 Jaroslav Kurzweil (1926-2022), mathématicien tchèque (voir Intégrale de Kurzweil-Henstock)
 Max Kurzweil (1867-1916), peintre autrichien
 Raymond Kurzweil (1948-), informaticien américain

Autre 
 Kurzweil Music Systems, société fondée dans les années 1970 par Raymond Kurzweil.
 :Catégorie:Synthétiseur Kurzweil, synthétiseurs électroniques